Robert Sauvé (né le  à Sainte-Geneviève au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1971-1972 || Maple Leafs de Verdun  || LHJMQ || 34 ||  ||  ||  ||  || 202 || 6,01 || 85,7 || 0 || 8 || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 6 ||  || 0 || 2
|-
| 1972-1973 || National de Laval  || LHJMQ || 35 ||  ||  ||  ||  || 224 || 6,4 ||  || 0 || 8 || 3 ||   ||   ||  ||  || 7,5 ||  || 0 || 0
|-
| 1973-1974 || National de Laval  || LHJMQ || 61 ||  ||  ||  ||  || 341 || 5,65 ||  || 0 || 8 || 11 ||   ||   ||  ||  || 5,45 ||  || 0 || 0
|-
| 1974-1975 || National de Laval  || LHJMQ || 57 ||  ||  ||  ||  || 287 || 5,06 ||  || 0 || 6 || 16 ||   ||   ||  ||  || 5,06 ||  || 0 || 0
|-
| 1975-1976  || Reds de Providence || LAH || 14 || 5 || 8 || 1 || 848 || 44 || 3,11 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Checkers de Charlotte  || SHL || 17 || 11 || 4 || 1 || 979 || 36 || 2,21 || 93,7 || 2 || 0 || 7 ||   ||   ||  ||  || 1,43 ||  || 2 || 0
|-
| 1976-1977 || Sabres de Buffalo || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 182 || 11 || 3,62 || 84,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Reds de Rhode Island  ||  LAH || 25 || 7 || 15 || 1 ||  || 94 || 4,14 || 87,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Bears de Hershey ||  LAH || 9 || 2 || 7 || 0 || 539 || 38 || 4,23 || 89,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Sabres de Buffalo || LNH || 11 || 6 || 2 || 0 || 479 || 20 || 2,51 || 91,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Bears de Hershey ||  LAH || 16 || 4 || 6 || 3 || 872 || 59 || 4,05 || 87 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Sabres de Buffalo || LNH || 29 || 10 || 10 || 7 ||  || 100 || 3,73 || 87,6 || 0 || 2 || 3 || 1 || 2 || 180 || 9 || 3 || 88,3 || 0 ||
|-
| 1978-1979 || Bears de Hershey ||  LAH || 29 || 10 || 10 || 7 ||  || 100 || 3,73 || 90,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Sabres de Buffalo || LNH || 32 || 20 || 8 || 4 ||  || 74 || 2,36 || 90,1 || 4 || 2 || 8 || 6 || 2 || 499 || 17 || 2,04 || 92,6 || 2 || 2
|-
| 1980-1981 || Sabres de Buffalo || LNH || 35 || 16 || 10 || 9 ||  || 111 || 3,17 || 88 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Sabres de Buffalo || LNH || 14 || 6 || 1 || 5 || 760 || 35 || 2,76 || 89,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Red Wings de Détroit || LNH || 41 || 11 || 25 || 4 ||  || 165 || 4,19 || 84,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Sabres de Buffalo || LNH || 54 || 25 || 20 || 7 ||  || 179 || 3,45 || 87,2 || 1 || 8 || 10 || 6 || 4 || 545 || 28 || 3,08 || 88 || 2 || 0
|-
| 1983-1984 || Sabres de Buffalo || LNH || 40 || 22 || 13 || 4 ||  || 138 || 3,49 || 86,9 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 41 || 5 || 7,36 || 64,3 || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Sabres de Buffalo || LNH || 27 || 13 || 10 || 3 ||  || 84 || 3,22 || 85,5 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Black Hawks de Chicago || LNH || 38 || 19 || 13 || 2 ||  || 138 || 3,94 || 88,6 || 0 || 27 || 2 || 0 || 2 || 97 || 8 || 4,95 || 86,7 || 0 || 0
|-
| 1986-1987 || Blackhawks de Chicago || LNH || 46 || 19 || 19 || 5 ||  || 159 || 3,59 || 89,4 || 1 || 6 || 4 || 0 || 4 || 241 || 15 || 3,73 || 89 || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || Devils du New Jersey || LNH || 34 || 10 || 16 || 3 ||  || 107 || 3,56 || 87 || 2 || 4 || 5 || 2 || 1 || 236 || 13 || 3,3 || 89 || 0 || 0
|-
| 1988-1989 || Devils du New Jersey || LNH || 15 || 4 || 5 || 1 || 720 || 56 || 4,67 || 83,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 420 || 182 || 154 || 54 ||  ||  || 3,48 || 87,8 || 8 || 57 || 34 || 15 || 16 ||  ||  || 3,08 ||  || 4 || 2

Honneurs et récompenses 
 1980 : vainqueur du trophée Vézina,
 1985 : vainqueur du trophée William-M.-Jennings avec Tom Barrasso.

Références 

Naissance en juin 1955
Naissance à Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de repêchage des Stingers de Cincinnati
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Reds de Rhode Island
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Devils du New Jersey
Gagnant du trophée Vézina
Gagnant du trophée William-M.-Jennings